Алекса́ндр Ляказе́тт (, ; 28 мая 1991, Лион, Франция) — французский футболист, нападающий и капитан французского футбольного клуба «Олимпик Лион». Выступал за сборную Франции.

Клубная карьера

«Лион» 
Александр Ляказетт находился в системе юношеских команд «Лиона» с 7-летнего возраста. За основной состав дебютировал 5 мая 2010 года в матче с «Осером».

30 октября 2010 года забил свой первый гол за «Лион» (в матче 11-го тура чемпионата) против «Сошо». В Лиге чемпионов Ляказетт дебютировал 2 ноября 2010 года в выездном матче с «Бенфикой». Выйдя на замену на 71-й минуте при счёте 4:0 в пользу хозяев, форвард отдал 2 голевые передачи. Вскоре после этого, 5 ноября, появилась информация об интересе от лондонского «Тоттенхэма».. В следующем для себя матче Лиги чемпионов, 7 декабря 2010 года Ляказетт забил гол в ворота тель-авивского «Хапоэля», установив окончательный счёт матча (2:2).

14 августа 2016 года оформил свой первый хет-трик в карьере, это случилось в матче против «Нанси».

Перед началом сезона 2014/15 он продлил соглашение с «Лионом» на 4 года. В этом сезоне он набрал великолепную форму. Александр сыграл 33 матча и забил 27 голов. В конце сезона он стал лучшим бомбардиром, а также был признан лучшим игроком Лиги 1.

«Арсенал» 
5 июля 2017 года «Арсенал» объявил о переходе нападающего Александра Ляказетта из «Лиона». 26-летний футболист подписал с английским клубом 5-летний контракт. Трансферная сумма составила 53 миллионов евро + 7 миллионов евро потенциальных бонусов, что стало самым дорогим переходом в истории «Арсенала».

11 августа 2017 года в матче против «Лестера», Ляказетт забил свой первый гол за «Арсенал».

Александр Ляказетт покинул команду по истечении сезона 2021/2022 в связи с окончанием срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба «канониров» на официальном сайте и приводит слова главного тренера Микеля Артеты.

Национальная сборная 
Выступал за юношеские сборные Франции различных возрастов. В составе сборной Франции (до 19 лет) участвовал в чемпионате Европы среди юношей, где в 5 сыгранных матчах забил 3 гола, в том числе решающий мяч в финальной игре против сборной Испании.

Достижения 
Командные

  «Лион»
 Обладатель Кубка Франции: 2012
 Обладатель Суперкубка Франции: 2012
  «Арсенал»
 Обладатель Суперкубка Англии: 2017, 2020
 Обладатель Кубка Англии: 2019/20

  Сборная Франции (до 19)
 Чемпион Европы среди юношей (до 19 лет): 2010

Личные
 Лучший игрок Лиги 1: 2015
 Лучший бомбардир Лиги 1: 2015

Статистика

Клубная статистика 
По состоянию на 22 мая 2022 года

Международная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Лиона»
 
 
 
 Профиль на сайте LFP

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон